Ванча Кљаковић (Сплит, 20. март 1930 — Врник, 16. септембар 2010) је био југословенски и хрватски редитељ, сценариста и глумац.

Биографија 
Ванча Кљаковић је у родном Сплиту завршио класичну гимназију. Студирао је и дипломирао глуму на Академији за позоришну уметност у Београду, а затим је на Академији драмске умјетности у Загребу студирао и дипломирао режију у разреду др. Бранка Гавеле.

У хрватском позоришном и филмском животу Кљаковић се појављује крајем 1950-их, најприје као глумац и сценариста а затим, почетком 1960-их, и као редитељ у тадашњем Загребачком драмском казалишту (данас ГДК Гавелла). У позоришту »Гавела« био је запослен до 1970, а затим делује као слободан уметник.

Од 1996. до пензије радио је у Хрватском народном казалишту у Сплиту: после тог ангажмана, постао је готово »кућни редитељ« сплитскога Градског казалишта младих, где му је један од највернијих сарадника била и жена, костимографкиња Вида Тућан. Последњих петнаестак година успешно је сарађивао и с Градским казалиштем лутака у Сплиту.

Филмографија

Редитељ 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1965. || Кључ || /
|-
| 1968. || Крух ТВ филм || /
|-
| 1969. || Оркестар ТВ филм || /
|-
| 1969. || А у позадини море ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1970. || Моји драги добротвори ТВ филм || /
|-
| 1970. || Једанаеста заповијед || /
|-
| 1971. || Фабијен ТВ филм || /
|-
| 1972. || Рођендан мале Мире ТВ филм || /
|-
| 1973. || Кужиш стари мој || /
|-
| 1973. || Оргуље и ватрогасци ТВ филм || /
|-
| 1975. || Хотелска соба Кратки филм || /
|-
| 1976. || Ђовани ТВ филм || /
|-
| 1977. || Домаћи странац ТВ филм || /
|-
| 1977. || Или јесмо, или нисмо ТВ филм || /
|-
| 1979. || Ђавоље сјеме ТВ серија || /
|-
| 1979. || Успорено кретање || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1982. || Непокорени град ТВ серија || /
|-
| 1983. || Пијанист ТВ филм || /
|-
| 1983. || Човјек од ријечи ТВ филм || /
|-
| 1984. || Ево ти га, мистер Флипс! ТВ филм || /
|-
| 1985. || Самоубица ТВ филм || /
|-
| 1986. || Трговци и љубавници ТВ филм || /
|-
| 1987. || Марјуча или смрт || /
|-
| 1988. || Експеримент професора Хинчића ТВ филм || /
|-
| 1988. || Прољеће Јанка Потлачека ТВ филм || /
|-
| 1989. || Бужа ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000-е
|-
| 2000−2001. || Наши и ваши ТВ серија || /
|-
| 2001. || Мајстор ТВ филм || /
|}

Сценариста 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1964. || Лито виловито || /
|-
| 1965. || Кључ || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1973. || Кужиш стари мој || /
|-
| 1975. || Хотелска соба Кратки филм || /
|-
| 1979. || Ђавоље сјеме ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1983. || Пијанист ТВ филм || /
|-
| 1985. || Самоубица ТВ филм || /
|-
| 1986. || Трговци и љубавници ТВ филм || /
|-
| 1987. || Марјуча или смрт || /
|-
| 1988. || Експеримент професора Хинчића ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2001. || Мајстор ТВ филм || /
|}

Глумац 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1956. || Опсада || Младен, партизански командир
|-
| 1959. || Кампо Мамула || Талијански војник
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || Сигнали над градом || Полицијски агент
|-
| 1966. || Правда Кратки филм || /
|-
| 1967. || Летови који се памте ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1973. || Кужиш стари мој || Анкетар (унцредитед)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1999. || Да ми је бити морски пас || Доменико
|}

Награде и признања 
 1992. – „Награда Златни смијех” за најбољу режију 
 2004. – Посебна награда фестивалског жирија за најбољу адаптацију текста на Фестивалу пучког театра Омишаљ – Чавле за представу Биж’ ћа, не мотај се гола!
 2006. – Награда Владимир Назор за животно дело

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1930.
Умрли 2010.
Хрватски глумци
Југословенски глумци
Хрватски редитељи
Југословенски редитељи
Хрватски сценаристи
Југословенски сценаристи
Сплићани